3Di seguito una lista di asteroidi dal numero 366001 al 367000 con data di scoperta e scopritore.

366001-366100 

|-
|366001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366012 - ||  ||  || NEAT
|-
|366013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366018 - ||  ||  || CSS
|-
|366019 - ||  ||  || CSS
|-
|366020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366028 - ||  ||  || NEAT
|-
|366029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366031 - ||  ||  || CSS
|-
|366032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366041 - ||  ||  || CSS
|-
|366042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366043 - ||  ||  || WISE
|-
|366044 - ||  ||  || CSS
|-
|366045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366054 - ||  ||  || CSS
|-
|366055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366057 - ||  ||  || CSS
|-
|366058 - ||  ||  || NEAT
|-
|366059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366061 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366087 - ||  ||  || NEAT
|-
|366088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366089 - ||  ||  || NEAT
|-
|366090 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366093 - ||  ||  || CSS
|-
|366094 - ||  ||  || CSS
|-
|366095 - ||  ||  || CSS
|-
|366096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366098 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366099 - ||  ||  || OAM
|-
|366100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

366101-366200 

|-
|366101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366103 - ||  ||  || CSS
|-
|366104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366106 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366109 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366111 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366112 - ||  ||  || ODAS
|-
|366113 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366115 - ||  ||  || NEAT
|-
|366116 - ||  ||  || CINEOS
|-
|366117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366118 - ||  ||  || CSS
|-
|366119 - ||  ||  || NEAT
|-
|366120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366121 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366122 - ||  ||  || CSS
|-
|366123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366128 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366134 - ||  ||  || NEAT
|-
|366135 - ||  ||  || CSS
|-
|366136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366138 - ||  ||  || NEAT
|-
|366139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366141 - ||  ||  || NEAT
|-
|366142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366144 - ||  ||  || CSS
|-
|366145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366154 - ||  ||  || Holvorcem, P. R., Schwartz, M.
|-
|366155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366160 - ||  ||  || NEAT
|-
|366161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366167 - ||  ||  || ODAS
|-
|366168 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366172 - ||  ||  || CSS
|-
|366173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366174 - ||  ||  || CSS
|-
|366175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366179 - ||  ||  || CSS
|-
|366180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366183 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366184 - ||  ||  || NEAT
|-
|366185 - ||  ||  || NEAT
|-
|366186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

366201-366300 

|-
|366201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366202 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366203 - ||  ||  || Holvorcem, P. R., Schwartz, M.
|-
|366204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366205 - ||  ||  || CSS
|-
|366206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366207 - ||  ||  || CSS
|-
|366208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366213 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366215 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366220 - ||  ||  || CSS
|-
|366221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366225 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|366226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366232 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366235 - ||  ||  || Matter, D., Demeautis, C.
|-
|366236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366244 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366246 - ||  ||  || CSS
|-
|366247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366250 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366251 - ||  ||  || NEAT
|-
| 366252 Evanmillsap ||  ||  || CSS
|-
|366253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366255 - ||  ||  || WISE
|-
|366256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366257 - ||  ||  || CSS
|-
|366258 - ||  ||  || CSS
|-
|366259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366260 - ||  ||  || CINEOS
|-
|366261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366263 - ||  ||  || NEAT
|-
|366264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366265 - ||  ||  || NEAT
|-
|366266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366267 - ||  ||  || CSS
|-
|366268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366272 Medellín ||  ||  || Ferrin, I., Leal, C.
|-
|366273 - ||  ||  || NEAT
|-
|366274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366275 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|366276 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366277 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366279 - ||  ||  || CSS
|-
|366280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366281 - ||  ||  || WISE
|-
|366282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366284 - ||  ||  || CSS
|-
|366285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366299 - ||  ||  || CSS
|-
|366300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

366301-366400 

|-
|366301 - ||  ||  || WISE
|-
|366302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366305 - ||  ||  || CSS
|-
|366306 - ||  ||  || NEAT
|-
|366307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366310 - ||  ||  || NEAT
|-
|366311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366312 - ||  ||  || NEAT
|-
|366313 - ||  ||  || NEAT
|-
|366314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366320 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|366321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366326 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366333 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366334 - ||  ||  || NEAT
|-
|366335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366338 - ||  ||  || CSS
|-
|366339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366341 - || -2 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|366342 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|366343 - ||  ||  || Garradd, G. J.
|-
|366344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366349 - ||  ||  || Sarounova, L.
|-
|366350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366351 - ||  ||  || Klet
|-
|366352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366355 - ||  ||  || CSS
|-
|366356 - ||  ||  || CSS
|-
|366357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366359 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366362 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366364 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366370 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366375 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366376 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366382 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366383 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366384 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366385 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366386 - ||  ||  || NEAT
|-
|366387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366388 - ||  ||  || NEAT
|-
|366389 - ||  ||  || NEAT
|-
|366390 - ||  ||  || NEAT
|-
|366391 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366393 - ||  ||  || NEAT
|-
|366394 - ||  ||  || NEAT
|-
|366395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366396 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366397 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366398 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

366401-366500 

|-
|366401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366402 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366406 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366407 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366409 - ||  ||  || NEAT
|-
|366410 - ||  ||  || NEAT
|-
|366411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366412 - ||  ||  || NEAT
|-
|366413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366414 - ||  ||  || NEAT
|-
|366415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366418 - ||  ||  || NEAT
|-
|366419 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366421 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366422 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366423 - ||  ||  || NEAT
|-
|366424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366425 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366426 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366428 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366429 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366433 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366440 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366446 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366449 - ||  ||  || NEAT
|-
|366450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366452 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366455 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366456 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366457 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366458 - ||  ||  || NEAT
|-
|366459 - ||  ||  || NEAT
|-
|366460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366461 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366463 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366465 - ||  ||  || NEAT
|-
|366466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366469 - ||  ||  || NEAT
|-
|366470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366471 - ||  ||  || NEAT
|-
|366472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366474 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366477 - ||  ||  || NEAT
|-
|366478 - ||  ||  || NEAT
|-
|366479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366481 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366482 - ||  ||  || NEAT
|-
|366483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366484 - ||  ||  || CSS
|-
|366485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366487 - ||  ||  || Meyer, M.
|-
|366488 - ||  ||  || NEAT
|-
|366489 - ||  ||  || NEAT
|-
|366490 - ||  ||  || NEAT
|-
|366491 - ||  ||  || NEAT
|-
|366492 - ||  ||  || NEAT
|-
|366493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366494 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|366495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366496 - ||  ||  || NEAT
|-
|366497 - ||  ||  || NEAT
|-
|366498 - ||  ||  || CINEOS
|-
|366499 - ||  ||  || NEAT
|-
|366500 - ||  ||  || NEAT
|}

366501-366600 

|-
|366501 - ||  ||  || NEAT
|-
|366502 - ||  ||  || NEAT
|-
|366503 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366504 - ||  ||  || NEAT
|-
|366505 - ||  ||  || NEAT
|-
|366506 - ||  ||  || NEAT
|-
|366507 - ||  ||  || NEAT
|-
|366508 - ||  ||  || NEAT
|-
|366509 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|366510 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|366511 - ||  ||  || NEAT
|-
|366512 - ||  ||  || NEAT
|-
|366513 - ||  ||  || NEAT
|-
|366514 - ||  ||  || NEAT
|-
|366515 - ||  ||  || NEAT
|-
|366516 - ||  ||  || NEAT
|-
|366517 - ||  ||  || NEAT
|-
|366518 - ||  ||  || NEAT
|-
|366519 - ||  ||  || NEAT
|-
|366520 - ||  ||  || NEAT
|-
|366521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366522 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366523 - ||  ||  || NEAT
|-
|366524 - ||  ||  || CSS
|-
|366525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366526 - ||  ||  || NEAT
|-
|366527 - ||  ||  || NEAT
|-
|366528 - ||  ||  || NEAT
|-
|366529 - ||  ||  || NEAT
|-
|366530 - ||  ||  || NEAT
|-
|366531 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|366532 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|366533 - ||  ||  || NEAT
|-
|366534 - ||  ||  || NEAT
|-
|366535 - ||  ||  || NEAT
|-
|366536 - ||  ||  || NEAT
|-
|366537 - ||  ||  || NEAT
|-
|366538 - ||  ||  || NEAT
|-
|366539 - ||  ||  || NEAT
|-
|366540 - ||  ||  || NEAT
|-
|366541 - ||  ||  || NEAT
|-
|366542 - ||  ||  || NEAT
|-
|366543 - ||  ||  || NEAT
|-
|366544 - ||  ||  || NEAT
|-
|366545 - ||  ||  || NEAT
|-
|366546 - ||  ||  || NEAT
|-
|366547 - ||  ||  || NEAT
|-
|366548 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366549 - ||  ||  || NEAT
|-
|366550 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366554 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366555 - ||  ||  || NEAT
|-
|366556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366557 - ||  ||  || NEAT
|-
|366558 - ||  ||  || NEAT
|-
|366559 - ||  ||  || NEAT
|-
|366560 - ||  ||  || NEAT
|-
|366561 - ||  ||  || NEAT
|-
|366562 - ||  ||  || NEAT
|-
|366563 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366564 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|366565 - ||  ||  || NEAT
|-
|366566 - ||  ||  || NEAT
|-
|366567 - ||  ||  || NEAT
|-
|366568 - ||  ||  || NEAT
|-
|366569 - ||  ||  || NEAT
|-
|366570 - ||  ||  || NEAT
|-
|366571 - ||  ||  || NEAT
|-
|366572 - ||  ||  || NEAT
|-
|366573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366574 - ||  ||  || ODAS
|-
|366575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366580 - ||  ||  || NEAT
|-
|366581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366582 - ||  ||  || CSS
|-
|366583 - ||  ||  || NEAT
|-
|366584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366585 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366586 - ||  ||  || NEAT
|-
|366587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366589 - ||  ||  || NEAT
|-
|366590 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366591 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366592 - ||  ||  || NEAT
|-
|366593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366594 - ||  ||  || NEAT
|-
|366595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366600 - ||  ||  || LINEAR
|}

366601-366700 

|-
|366601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366603 - ||  ||  || NEAT
|-
|366604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366605 - ||  ||  || NEAT
|-
|366606 - ||  ||  || NEAT
|-
|366607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366608 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|366609 - ||  ||  || NEAT
|-
|366610 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366611 - ||  ||  || NEAT
|-
|366612 - ||  ||  || NEAT
|-
|366613 - ||  ||  || NEAT
|-
|366614 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366617 - ||  ||  || NEAT
|-
|366618 - ||  ||  || NEAT
|-
|366619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366621 - ||  ||  || NEAT
|-
|366622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366623 - ||  ||  || NEAT
|-
|366624 - ||  ||  || NEAT
|-
|366625 - ||  ||  || NEAT
|-
|366626 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366628 - ||  ||  || NEAT
|-
|366629 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|366630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366635 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|366636 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|366637 - ||  ||  || NEAT
|-
|366638 - ||  ||  || NEAT
|-
|366639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366640 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366641 - ||  ||  || NEAT
|-
|366642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366647 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366648 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366649 - ||  ||  || NEAT
|-
|366650 - ||  ||  || NEAT
|-
|366651 - ||  ||  || NEAT
|-
|366652 - ||  ||  || NEAT
|-
|366653 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366656 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366658 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366659 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366660 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366669 - ||  ||  || NEAT
|-
|366670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366671 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366672 - ||  ||  || CINEOS
|-
|366673 - ||  ||  || NEAT
|-
|366674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366675 - ||  ||  || NEAT
|-
|366676 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366677 - ||  ||  || NEAT
|-
|366678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366679 - ||  ||  || NEAT
|-
|366680 - ||  ||  || NEAT
|-
|366681 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366684 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366685 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366687 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366689 Rohrbaugh ||  ||  || Spacewatch
|-
|366690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366691 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366694 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366695 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366696 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366697 - ||  ||  || NEAT
|-
|366698 - ||  ||  || NEAT
|-
|366699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366700 - ||  ||  || LINEAR
|}

366701-366800 

|-
|366701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366703 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366704 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366706 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366714 - ||  ||  || CSS
|-
|366715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366720 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|366721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366726 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|366727 - ||  ||  || NEAT
|-
|366728 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366731 - ||  ||  || CSS
|-
|366732 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366734 - ||  ||  || NEAT
|-
|366735 - ||  ||  || NEAT
|-
|366736 - ||  ||  || NEAT
|-
|366737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366740 - ||  ||  || NEAT
|-
|366741 - ||  ||  || NEAT
|-
|366742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366744 - ||  ||  || NEAT
|-
|366745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366746 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366748 - ||  ||  || NEAT
|-
|366749 - ||  ||  || NEAT
|-
|366750 - ||  ||  || NEAT
|-
|366751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366752 - ||  ||  || NEAT
|-
|366753 - ||  ||  || NEAT
|-
|366754 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366755 - ||  ||  || NEAT
|-
|366756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366760 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366764 - ||  ||  || NEAT
|-
|366765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366768 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366773 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366774 - ||  ||  || NEAT
|-
|366775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366776 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366789 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366793 - ||  ||  || CSS
|-
|366794 - ||  ||  || CSS
|-
|366795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366798 - ||  ||  || CSS
|-
|366799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366800 - ||  ||  || CSS
|}

366801-366900 

|-
|366801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366803 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366807 - ||  ||  || CSS
|-
|366808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366811 - ||  ||  || CSS
|-
|366812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366813 - ||  ||  || CSS
|-
|366814 - ||  ||  || CSS
|-
|366815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366819 - ||  ||  || Hutsebaut, R.
|-
|366820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366821 - ||  ||  || CSS
|-
|366822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366826 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|366827 - ||  ||  || CSS
|-
|366828 - ||  ||  || NEAT
|-
|366829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366830 - ||  ||  || CINEOS
|-
|366831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366833 - ||  ||  || CSS
|-
|366834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366835 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|366836 - ||  ||  || CSS
|-
|366837 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|366838 - ||  ||  || NEAT
|-
|366839 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|366840 - ||  ||  || NEAT
|-
|366841 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366842 - ||  ||  || St. Veran
|-
|366843 - ||  ||  || NEAT
|-
|366844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366848 - ||  ||  || NEAT
|-
|366849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366851 - ||  ||  || NEAT
|-
|366852 Ti ||  ||  || Lacruz, J.
|-
|366853 - ||  ||  || NEAT
|-
|366854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366865 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366871 - ||  ||  || NEAT
|-
|366872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366875 - ||  ||  || CSS
|-
|366876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366877 - ||  ||  || CSS
|-
|366878 - ||  ||  || CSS
|-
|366879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366882 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|366883 - ||  ||  || CSS
|-
|366884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366885 - ||  ||  || NEAT
|-
|366886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366889 - ||  ||  || NEAT
|-
|366890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366898 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

366901-367000 

|-
|366901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366902 - ||  ||  || CSS
|-
|366903 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|366904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366906 - ||  ||  || NEAT
|-
|366907 - ||  ||  || NEAT
|-
|366908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366927 - ||  ||  || NEAT
|-
|366928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366931 - ||  ||  || CSS
|-
|366932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366934 - ||  ||  || CSS
|-
|366935 - ||  ||  || CSS
|-
|366936 - ||  ||  || LONEOS
|-
|366937 - ||  ||  || CSS
|-
|366938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366940 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366942 - ||  ||  || CSS
|-
|366943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366945 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366947 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|366948 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|366949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366950 - ||  ||  || CSS
|-
|366951 - ||  ||  || CSS
|-
|366952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366957 - ||  ||  || NEAT
|-
|366958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366967 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366968 - ||  ||  || CSS
|-
|366969 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366970 - ||  ||  || CSS
|-
|366971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|366978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366994 - ||  ||  || CSS
|-
|366995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|366998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|366999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|367000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 

0366001